Saxon (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis.
Saxon-Sion, een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Saxon (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina.
Saxon (band), een Britse heavymetalband.
Saxon (album), het debuutalbum van deze band
Saxon Sydney-Turner, een centraal figuur in de vriendenkring van kunstenaars, schrijvers, en intellectuelen
Saxon (wielerploeg), een voormalige Zwitserse wielerploeg, anno 2013 rijdend onder de naam Crelan-Euphony

Zie ook
Saxo (doorverwijspagina)
Sax (doorverwijspagina)